Maria Elżbieta Wittelsbach (Pfalz-Zweibrücken) (1581-1637)
 Maria Franciszka Wittelsbach (Pfalz-Sulzbach) (1724-1794)

Zobacz też 
 Maria Anna Bawarska